Лангон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Лангон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Лангон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда